Сергей Ясинский:
* Ясинский, Сергей Витальевич (род. 1985) — белорусский спортсмен, чемпион мира по гиревому спорту.
 Ясинский, Сергей Михайлович (род. 1965) — советский и белорусский футболист, тренер.